Красногвардеец  — упразднённый посёлок в Николаевском районе Волгоградской области России, входил в состав Новобытовского сельсовета на момент упразднения в 1987 году. Сейчас — урочище.

История 
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1954 года № 744/83 «Об объединении сельсоветов Сталинградской области» и решения Сталинградского облисполкома от 24 июня 1954 года № 15/801  Степновский и Ново-Бытовский сельсоветы объединеныв один Степновский сельсовет, с включением в его состав населенных пунктов: с. Степное, пос. усадьбы колхоза «Путь Ильича», пос. Кумысолечебницы, пос. Ленинец, пос. Рулевой, пос. Красногвардеец , пос. Кирова, пос. Красногвардеец. На основании решения Сталинградского облисполкома от 09 марта 1956 года № 8/127 «О перечислении пос. «Красногвардеец» из Степновского сельсовета в административное подчинение Ленинского сельсовета Николаевского района» пос. «Красногвардеец» Степновского сельсовета был перечислен в состав Ленинского сельсовета.

В соответствии с решением Волгоградского облисполкома от 13 сентября 1972 года № 24/ 948 «Об изменении административных границ Ленинского и Степновского сельсоветов Николаевского района» поселок Красногвардеец Ленинского сельсовета был передан в административное подчинение Степновского сельсовета.

В соответствии с решением Волгоградского облисполкома от 09 сентября 1974 года № 25/1047 в Николаевском районе был образован Новобытовский сельсовет за счет разукрупнения Степновского сельсовета. В состав вновь образованного сельсовета из Степновского сельсовета вошли х. Красногвардеец  и пос. Красногвардеец. Центром сельсовета стал х. Красногвардеец .

В соответствии с решением Волгоградского облисполкома от 17 мая 1978 года № 10/382 «О некоторых изменениях в административно-территориальном делении области» населенные пункты, имеющие служебное и временное значение — посёлки ОТФ № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 совхоза «Красногвардеец», были приписаны к постоянному населённому пункту — к пос. Красногвардеец.

В соответствии с решением Волгоградского облисполкома от 14 января 1987 года № 1/6-П из учетных данных был исключен пос. Красногвардеец Новобытовского сельсовета.

География 

Абсолютная высота 26 метров над уровнем моря.

Инфраструктура 
Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

упразднённые населённые пункты Николаевского района (Волгоградская область)
населённые пункты, упразднённые в 1987 году